Basque Gran (L'Alchimiste au sang d'acier) est un des personnages du manga Fullmetal Alchemist.

Dans l'anime - full metal alchemist 

C'est un alchimiste ambitieux connu pour aller jusqu'au bout, peu importe ce qu'il doit faire pour cela. Grâce à sa maitrise de l'alchimie, il peut utiliser l'acier dans son sang et faire apparaître toutes sortes d'armes. Gran était également responsable du laboratoire de recherche  a Central, qu'il a utilisé pour créer la pierre philosophale ainsi qu'une armée de chimères. 
 
Pendant la guerre d'Ishbal, Basque Gran a tenu le rang de colonel, et a été choisi par Bradley pour mener un groupe d'alchimistes d'état dans Ishbal à mettre un terme à la guerre une fois pour toutes. C'est lui qui a pris la décision d'utiliser les recherches de Marcoh sur la pierre rouge sur le champ de bataille afin de décupler ses pouvoirs alchimistes et ceux de ses hommes. Sa puissance étant augmentée, Gran pouvait transformer son corps entier en énorme pilier de canon et tirer des rafales de coups de feu dans toutes les directions. Après que Marcoh eut déserté, Basque Gran devint furieux d'avoir perdu une telle puissance et décida de créer la véritable pierre philosophale dans le laboratoire dont il avait la charge, le tout en se servant des vies des prisonniers de la prison voisine. Il avait parmi ses subordonnées « l'alchimiste Tisseur de Vie », Shô Tucker qui travaillait sur des chimères ayant la capacité de comprendre le langage humain. Désireux de posséder une armée de chimères imbattables, il mit la pression sur Tucker qui commit l'irréparable en utilisant sa fille Nina pour créer une chimère comprenant parfaitement le langage humain. Mais Edward Elric découvrit le pot aux roses et Basque Gran fut contraint d'arrêter son subalterne. Il fit croire qu'on l'avait exécuté mais continua à l'utiliser dans le laboratoire où il transforma des prisonniers en chimères pour le compte de Gran.
 
Après qu'Ed et Al eurent retrouvé le docteur Marcoh, Basque Gran l'arrêta pour l'utiliser pour la création de la pierre philosophale mais il fut tué en un éclair par Scar alors qu'il ramenait Marcoh au quartier général de l'Est.

Malgré son teint de peau foncé, il est peu probable que Gran soit originaire d'Ishbal (ses yeux ne sont pas rouges). Peut-être est-il originaire de Lior, ou peut-être a-t-il tout simplement fait un peu trop d'UV…

Dans le manga 

On sait peu, si ce n'est rien sur lui. C'est après le meurtre de Shô Tucker que l'on apprend par le Lieutenant-Colonel Maes Hughes qu'il a été victime de Scar. On apprend ainsi que le Général de Brigade Gran était un spécialiste du combat rapproché contrairement à son homonyme de l'anime qui est un expert dans la réalisation d'armes.

Plus tard dans le Chapitre 11 Les deux gardiens, on apprend que c'est lui qui était responsable du Cinquième Laboratoire.

On le verra véritablement dans le tome 15, pendant la Guerre d'Ishbal. Totalement opposé a son homonyme du premier anime, Basque Grand est un fier combattant qui s'inquiète pour ses hommes. Ainsi, lorsque le Chef des Ishbal se rend pour obtenir un cessez-le-feu, il n'hésitera pas à tuer son supérieur direct pour obtenir l'entrevue avec King Bradley, mais celui-ci refusera les négociations et Basque Grand sera obligé de continuer les opérations, même s'il ne sera pas enthousiasmé par cette idée.

D'après Iromu Arakawa dans ses bonus, il aurait été tué par Scar après une soirée un peu trop arrosée. Une fin bien peu glorieuse pour un des personnages -pourtant- préférés de l'auteur et au très fort potentiel selon ses dires…

Personnage de Fullmetal Alchemist
Général de fiction
Alchimiste de fiction